La paroisse Saint-Mansuy du Toulois est l'une des cinq paroisses du secteur pastoral de Toulois et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie 

La paroisse Saint-Mansuy du Toulois tient son nom de Mansuy de Toul,  évêque connu de Toul, de 338 à 375, ainsi que de son aire géographique s'étendant sur les villes de Toul et d'Écrouves.

Historique

Organisation 

La paroisse s'étend sur deux communes. Son siège est la maison pastorale de Toul, située 3 rue des Clercs. Le culte est rendu, de manière rotative, dans chacune des cinq églises de la circonscription.

{| class="wikitable centre"  width="500"
|+Paroisse Saint-Mansuy du Toulois<small>'''</small>
|-
!scope="col"| Commune
!scope="col"| Édifice
|-
|Écrouves ||
 église de la Nativité-de-la-Vierge
 église Notre-Dame-de-Bonsecours
 église Sainte-Jeanne-d'Arc
|-
|Toul ||
 cathédrale Saint-Étienne
 collégiale Saint-Gengoult
 église Saint-Epvre
 église Saint-Paul
|}

 Personnel pastoral 

La paroisse est desservie par deux curés in solidum'', jouissant des pleins pouvoirs d'ordre et de juridiction, appuyé par quatre prêtres coopérateurs, jouissant des pouvoirs vicariaux.

Références 
Référence supplémentaire : Vous trouverez via le lien suivant des informations sur la paroisse https://sites.google.com/view/paroissesaint-mansuydutoulois/

Voir aussi 
Mansuy de Toul
Toulois
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Secteur pastoral dans le Toulois
Paroisse dans le diocèse de Nancy-Toul